George Marshall kan syfta på:

George C. Marshall, amerikansk militär, utrikesminister, försvarsminister och mottagare av Nobels fredspris.
George Marshall (frälsningssoldat), frälsningssoldat och kompositör.
George Marshall (filmregissör).